Газаль — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Газаль, Али (род. 1992) — египетский футболист.
 Газаль, Маджид (род. 1987) — сирийский легкоатлет, специализирующийся в прыжках в высоту.
 Газаль, Салим (1931—2011) — епископ Мелькитской католической церкви.
 Эль-Газаль — река в Южном Судане, левый приток Белого Нила.

См. также 
 Бахр-эль-Газаль (значения)